Tarnowscy herbu Belina – polski ród szlachecki
 Tarnowscy herbu Leliwa – polski ród szlachecki
 Tarnowscy herbu Rola – polski ród szlachecki